Jacques Poudevigne (1956. október 3.) francia nemzetközi labdarúgó-partbíró. Egyéb foglalkozása: vállalati alkalmazott.

Pályafutása

Labdarúgó-partbíróként

Nemzeti partbíráskodás

Nemzetközi partbíráskodás 
A Francia labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága (JB) 1994-ben terjesztette fel nemzetközi partbírónak, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) partbíróinak keretébe. Több válogatott és nemzetközi klubmérkőzésen szolgálta a labdarúgást partbíróként. Az aktív nemzetközi partbírói szolgálattól 2002-ben a FIFA 45 éves korhatárának elérésével búcsúzott.

Világbajnokság 
Franciaországban rendezték a XVI., az 1998-as labdarúgó-világbajnokság-ot, ahol kettő csoporttalálkozón, illetve az egyik nyolcaddöntőn Brazília–Chile (4:1) mérkőzést vezető francia Marc Batta bíró segtő partbírója volt. Partbírói mérkőzéseinek száma: 3.

Ezen a tornán a már önállóan meghívott partbírók még nem kapcsolódtak közvetlenül hazájuk- vagy a kijelölt játékvezetőhöz.

Európa-bajnokság 
Belgium és Hollandia közösen rendezte a XI., a 2000-es labdarúgó-Európa-bajnokságot, ahol öt mérkőzésen kapott segítő partbírói feladatot. Partbírói mérkőzéseinek száma: 5.

Konföderációs kupa
Szaúd-Arábia rendezte a 3., az 1997-es konföderációs kupadöntőt, ahol három csoporttalálkozón, az egyik elődöntőn, az Ausztrália–Uruguay (1:0) találkozón az orosz Nyikolaj Levnyikov, illetve a döntő mérkőzésen, a Brazília–Ausztrália (6:0) összecsapást vezető thaiföldi Pirom Un-Prasert bíró partbírója lehetett.
Partbírói mérkőzéseinek száma: 5.

Partbírói mérkőzéseinek száma döntőben: 1:

Bajnokcsapatok Ligája
Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) Játékvezető Bizottsága (JB) kiemelkedő nemzetközi tevékenységének elismeréseként felkérte, hogy 2002-ben a Barcelona–AS Roma (1:1)
összecsapást irányító francia Gilles Veissiere bíró partbírójaként tevékenykedjen. Ez a találkozó volt a búcsúmérkőzése.

Források 
 
 
 

Francia labdarúgó-játékvezetők
1956-ban született személyek
Élő személyek